Wonnenbach ist ein geographischer Name:

 Wonnenbach (Gutach (Schwarzwaldbahn)), Zinken der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-WÜrttemberg
 Wonnenbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach (zur Kinzig) vor Hohweg, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-WÜrttemberg